Por Luis Merino puede referirse a:

 Luis Merino Reyes, escritor chileno.
 Luis Merino Bayona, abogado y político español.
 Luis Moreno Merino, exfutbolista español.
 Luis Merino Montero, musicólogo y académico chileno.